Adam Michał Płocki – polski matematyk, profesor
 Kuno Alexander von Plocki – polski weterynarz, dr hab.

Zobacz też 
 Płock
 Płocka